Ада Диева (при рождении — Адия; род. 8 сентября 1958, д. Вотская Ошья, Янаульский район, Башкирия) — российская и удмуртская поэтесса, журналист, переводчик. Секретарь Союза писателей Удмуртии (2007). Заместитель председателя Союза писателей УР (2014). Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики (2013).

Биография 
Ада Диева родилась 8 сентября 1958 года в деревне Вотская Ошья Янаульского района Башкирии. Отец, Диев Заит Садриевич, проводил в деревне моления «керемет», дядя, Михаил Садриевич, — моления «лудэ пырон».

Окончив Ново-Артаульскую среднюю школу, Ада Диева училась в профессионально-техническом училище. Преподавала английский язык в школе родной деревни. Перебралась в Ижевск, окончила филологический факультет  Удмуртского государственного университета. Работала радиомонтажницей на Ижевском механическом заводе, секретарём комсомольской организации Ижевского трамвайно-троллейбусного управления, корректором на  полиграфкомбинате, внештатным диктором и корреспондентом в ГТРК «Удмуртия», корреспондентом, редактором отдела публицистики журнала «Инвожо», директором Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Удмуртии. С 2007 года — секретарь Союза писателей Удмуртии, в 2014-ом была избрана Заместителем Председателя Союза писателей УР.

Публиковалась в журналах «Ашальчи», «Инвожо», «Кенеш», «Луч» (Ижевск), «Лиффт» (Москва). 

Первый поэтический сборник Ады Диевой «Юг Индур» вышел в 2012 году. Предисловие к сборнику написала критик, литературовед Анна Зуева-Измайлова.

В 2004 году прошёл творческий вечер «Синмаськи» в  Государственном национальном театре Удмуртской Республики, в 2007-ом — творческий вечер «Ялыке» в Доме молодёжи.

Ада Диева переводила на удмуртский язык стихи русских поэтов Александра Вепрёва, Василия Глушкова, Анатолия Демьянова, Ларисы Желенис, произведения тувинской поэтессы Зои Донгак и других. Стихи татарского поэта Габдуллы Тукая, переведённые Диевой, вошли в книгу «Габдулла Тукай. Кылбуръёс» (2011), изданную в Казани на шести языках.

Ада Заитовна Диева представляла Удмуртскую Республику на III Евразийском и III Всероссийском литературных фестивалях «ЛиФФт-2018», которые проходили в Сочи — была удостоена серебряной медали (Номинация «Национальная поэзия. Переводы»).

Ада Диева член Союза писателей России, Союза писателей Удмуртии и Союза журналистов России. Живёт и работает в Ижевске.

Книги 
 Ада Диева Юг Индур. — Ижевск, 2012
 Ада Диева Очнись, душа!: стихи, поэмы, сонеты. [перевод с удмуртского А. Демьянова, А. Мартьянова, Л. Васильева] — Ижевск: изд. «Удмуртия», 2015.  95 с.: ил., портр.; — 500 экз. — ISBN 978-5-7659-0833-4

Звания и награды 
 2000 — Почётная грамота Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики (Удмуртия)
 2002 — лауреат конкурса «Ӝужась кизилиос» (Башкирия)
 2011 — Почётная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики (Удмуртия)
 2011 — лауреат Межрегионального конкурса поэзии "Я просто родину любил", посвященного памяти Николая Бурашникова (Чайковский, Пермский край)
 2012 — Почётная грамота Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики (Удмуртия)
 2013 — Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики
 2018 —  Всероссийского фестиваля «ЛиФФт» (Сочи, Краснодарский край)

Интересные факты 
 В 1985 году Ада Диева прошла конкурс в Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас», организованный художественным руководителем ансамбля Народным артистом РСФСР, Заслуженным деятелем искусств РСФСР Анатолием Мамонтовым. 
 Как самодеятельный композитор свою первую песню «Яратон» Ада Заитовна написала в 1999 году — сначала музыку, а затем слова. Выступала на мероприятиях, организованных Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш» и Обществом удмуртской культуры «Дэмен». Пела в академическом хоре при Дворце культуры «Октябрь», далее — в ансамбле «Тюрагай». Издавала аудио- и видеодиски, песни Ады Диевой звучали по Удмуртскому радио. Наиболее известные из них — «Вудур вадьсын», «Лушкем яратон», «Чебер пияше», «Азьло ик синмаськысал». Ада Диева пишет музыку на стихи удмуртских поэтов Галины Романовой, Якова Майкова, Любови Тихоновой, Людмилы Хрулевой и других.

Цитата 

Она выросла в атмосфере, насыщенной интересом к традициям, различным обрядам удмуртского народа, в том числе язычества. Усложняли, обогащали душу её фольклор, удмуртские сказки, мифы, легенды, народное декоративно-прикладное искусство, удмуртская литература.

Примечания

Ссылки 
 Ада Диева в Читальном зале
 Ада Диева. Российская государственная библиотека
 Ада Диева. Национальная библиотека Удмуртской республики
 Ада Диева. Централизованная библиотечная система г. Ижевска
 На крыльях оранжевого пегаса, или Что такое «ЛиФФт»: взгляд изнутри
 Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека: «Читающая Удмуртия» в Кизнерском районе
  «Янаульские зори»: И общение, и презентация

Литература 
 Диева А. Ваньмыз кутскиз «Яратон» бордысен / вераськиз С. Любимова // Инвожо. – 2001. – № 4. – С. 31, 34.
 Диева А. Ворекъясь шудбур сиос // Известия Удмуртской Республики. – 2007. – 11 янв. – С. 12.
 Диева А. Крезьгура но кырӟа Ада / вераськиз Р. Хайдар // Удмурт дунне. – 2007. – 28 нояб. – С. 6
 Диева А. Мӧзмон // Ашальчи. – 2005. – № 4. – С. 12–13.
 [Диева А. З.] // Удмурт дунне. – 2003. – 25 июль. – С.13.
 Зуева-Измайлова А. Азькыл // Юг Индур / А. Диева. – Ижевск, 2012. – С. 3–7.
 Романова Г. Пӧзись ошмес ӧръяське // Удмурт дунне. – 2004. – 7 май. – С. 12.

Журналисты России
Поэты Удмуртии
Удмуртские поэты
Поэты России
Поэты России XXI века
Персоналии:Ижевск
Выпускники Удмуртского государственного университета
Призёры Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей «ЛиФФт»